Pierre Auguste Georges Mazaré (1874-1917) : officier de marine
 Radu Mazăre (1968- ) : homme politique roumain.